CBC Indústrias Pesadas S.A. é a maior caldeiraria da América Latina e está localizada na cidade de Jundiaí, estado de São Paulo.

Foi constituída em setembro de 1955, em Varginha-MG como 'Companhia Brasileira de Caldeiras e Equipamentos Pesados, com a participação do grupo alemão Von Thyssen e por J.J. Abdalla. Sendo adquirida em 1963 pelo grupo Mitsubishi.

A transferência da fabrica para Jundiaí ocorreu em 1976.

Ligações externas 
 Página oficial da CBC Indústrias Pesadas

Grupo JJ Abdalla
Empresas de Jundiaí
Empresas fundadas em 1955